La Coppa del Portogallo 2019-2020 è stata la 47ª edizione della principale coppa nazionale portoghese di hockey su pista. La competizione è iniziata il 9 novembre 2019 e venne interrotta il 23 febbraio 2020 dopo la disputa dei sedicesimi di finale a causa della pandemia di COVID-19; il titolo non fu aggiudicato.

Risultati

Tabellone fase finale

Collegamenti esterni 
 
 

Coppa del Portogallo di hockey su pista
Tornei per club di hockey su pista nel 2019
Tornei per club di hockey su pista nel 2020